Polyainos (, lateinisch Polyaenus) ist der Name folgender Personen:

 Polyainos von Lampsakos (um 300 v. Chr.), epikureeischer Philosoph und Mathematiker
 Polyainos (Rhetor) (um 60 v. Chr.), Rhetor und Sophist, Verfasser eines Thríambos Parthikós
 Iulius Polyainos, Epigrammatiker
 Polyainos (2. Jahrhundert), Rhetor und Advokat, Verfasser der Strategika